Tadeusz Urban (ur. 1931) – poseł na Sejm PRL III kadencji
 Tadeusz Urban (ur. 1964) – poseł na Sejm RP IV kadencji